Елха може да се отнася за:
 Ела (Abies) – род иглолистни растения
 Елша (Alnus) – род широколистни растения
 коледна или новогодишна елха – украсена ела за празника Рождество Христово (Коледа) или Нова година